101 Reykjavík – romanzo di Hallgrímur Helgason
101 Reykjavík – film del 2002 tratto dal romanzo
101 Reykjavík – codice postale della zona più vecchia della città di Reykjavík